Schloss Neunburg steht für:

 Schloss Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Neues Schloss (Neunburg vorm Wald), Landkreis Schwandorf, Bayern

Siehe auch: 
 Schloss Pettendorf (Neunburg vorm Wald), Landkreis Schwandorf, Bayern
 Schloss Neuburg
 Schloss Neuenburg
 Burg Neuenburg